Teratorn ist die Bezeichnung für verschiedene Neuweltgeier mit Riesenwuchs, hierzu zählen

Teratornis merriami
Argentavis magnificens